Гладыш щетинистоволосистый () — вид травянистых растений рода  семейства , встречается в умеренном поясе Старого Света.

Биологическое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 50—150 см, с утолщённым, веретеноподобным корнем. Всё растение покрыто длинными и жёсткими волосками.

Стебель ребристый, бороздчатый, слабо развлетвлённый.

Листья треугольно-яйцевидные, дважды перисто-рассечённые с клиновидно-яйцевидными, остропильчатонадрезанными сегментами; верхние листья с расширенным влагалищем.

Цветки обоеполые, белые, собраны в сложное соцветие — зонтик с многочисленными жёстковолосистыми лучами. Обёртки и обёрточки из ланцетных листочков.

Плод жёстковолосистый, с гребенчато-зубчатыми рёбрами.

Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в августе — сентябре.

Распространение и экология 
Произрастает в умеренном поясе Старого Света, от Канарских островов до Ирана и Сибири, но главным образом в Средиземноморье.

Растёт на мергелистых, известняковых и меловых скалах.

Химический состав растительного сырья 
В плодах накапливается до 3 % эфирного масла, содержащего около 45 % гераниола; в цветущей надземной части — 0,18—0,77 % эфирного масла.

Применение 
Растение культивируют в Крыму как зфиромасличное.

Гераниол из эфирного масла используют для ароматизации в ликеро-водочной, парфюмерной и мыловаренной промышленности.

Примечания

Литература 
 

Зонтичные
Лекарственные растения
Флора Евразии